Pembina – fiume del Canada
 Pembina – municipalità rurale del Manitoba (Canada)
 Pembina – città della Contea di Pembina, Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)